César M'Boma (Douala, 1979. február 18. –) kameruni labdarúgócsatár.

További információk 
César M'Boma adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1979-ben született személyek
Kameruni labdarúgók
Az FC Sion labdarúgói
A VfL Bochum II labdarúgói
A Jahn Regensburg labdarúgói
A Chemnitzer FC labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az SV Waldhof Mannheim labdarúgói
Az SG Sonnenhof Großaspach labdarúgói
Az FC Oberneuland labdarúgói
A TuS Koblenz labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek